Акахете () — топоним, встречающийся в Мексике. В переводе с языка науатль означает: котлован с водой на горе.

 Акахете (муниципалитет Пуэблы) — муниципалитет в штате Пуэбла;
 Акахете (Пуэбла) — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Акахете (муниципалитет Веракруса) — муниципалитет в штате Веракрус;
 Акахете (Веракрус) — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.